Gabara (ガバラ, Gabara)  est un kaiju qui apparaît en premier lieu en 1969 dans le film Godzilla's Revenge.

Films 
 1969 : Godzilla's Revenge, de Ishirō Honda

Tōhō Kaiju
Anoure de fiction
Mutant